ASL Airlines zijn verschillende luchtvaartmaatschappijen die onderdeel uitmaken van ASL Aviation Holdings:
 ASL Airlines Belgium
 ASL Airlines Hungary
 ASL Airlines Ireland
 ASL Airlines Spain
 ASL Airlines Switzerland
 ASL Airlines France